Tubarão-touro é o nome vulgar dado às seguintes espécies de tubarão:
 Carcharias taurus
 Carcharhinus leucas

Tubarões
Desambiguação